— японский футболист, выступает за клуб «Сересо Осака».

Дебютировал за сборную Японии по футболу 20 ноября 2018 года в товарищеском матче против Киргизии и забил гол на 2-й минуте итоговой победы со счетом 4: 0.

Карьера 
С 2017 по 2019 год выступал за японский футбольный клуб Иокогама Ф. Маринос. В 2019 году перешёл в японский клуб Урава Ред Даймондс.

Клубная статистика 
По состоянию на 2 декабря 2018 г.

1 Включает Суперкубок Японии .

Статистика игр за сборную

Международные голы

Награды 
 Кубок Императора : 2012
 Суперкубок Японии : 2012
 J. Кубок лиги : 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль в Yokohama F. Marinos 
 Профиль в Kashiwa Reysol
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Сересо Осака»